Kodeš, přechýleně Kodešová, je příjmení, které má více nositelů:

 Jan Kodeš (* 1946) – bývalý český profesionální tenista, bratr Vlasty
 Jan Kodeš mladší (* 1972) – bývalý český profesionální tenista
 Jiří Kodeš (kanoista) (1933–2006) – československý rychlostní kanoista, olympionik 
 Jiří Kodeš (herec) (* 1954) – český herec 
 Matěj Kodeš (* 1983) – český umělec vytvářející svá díla z mýdlových bublin
 Otakar Kodeš (1904–1938) – český učitel a vlastenec
 Petr Kodeš (* 1996) – český fotbalový záložník
 Vlasta Vopičková, rodným jménem Vlasta Kodešová (* 1944) – bývalá česká tenistka, sestra Jana
 Lenka Kodešová-Skopalová (* 1954) – česká herečka, manželka herce Svatopluka Skopala